Мате́рия (от  «вещество»):
 Материя — фундаментальное физическое понятие.
 Материя — философская категория для обозначения объективной реальности.
 Материя — то же, что ткань или нетканый материал.